

Жимель-ле-Каскад — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез

Жімель — громада в кантоні Во